Hällby kan avse:

 Hällby, Gävle kommun – en by i Hedesunda socken, Gävle kommun
 Hällby, Uppsala – en stadsdel i nordvästra Uppsala
 Hällby slussar – ett slusställe i Hjälmare kanal
 Hällby, Junsele socken – en tidigare by tre mil norr om Junsele, försvann i samband med kraftverksbygget
 Hällbymagasinet – en sjö i Sollefteå kommun och Åsele kommun i Ångermanland
 Hällby kraftverk – ett kraftverk 
 Anstalten Hällby – en sluten anstalt belägen nära Tumbo, Eskilstuna kommun
 Hällby – en kortform för en tätort i Eskilstuna kommun, se Hällbybrunn

Se även
 Hällbybrunn – en tätort i Eskilstuna kommun